Die Boxkämpfe im Halbweltergewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München fanden vom 30. August bis 10. September in der Boxhalle im Olympiapark statt. Jeder Kampf war auf fünf Runden angesetzt.

Wettkampfverlauf 

Da es bei den Boxwettkämpfen keine Setzlisten gab, kam es im Halbweltergewicht bereits in der ersten Runde zu einem Kampf zwischen zwei Favoriten. Dabei traf Ray Seales aus den Vereinigten Staaten auf den amtierenden Europameister Ulrich Beyer aus der DDR. Die beiden Boxer erfüllten die Erwartungen an diesen Kampf. Zu Beginn hatte der US-Amerikaner die Oberhand, im weiteren Verlauf übernahm jedoch Beyer zunehmend die Kontrolle über den Kampf. So kam es, dass der Kampf in letzter Minute entschieden wurde. Seales setzte zu einem starken Angriff an und wurde von drei der fünf Punktrichter zum Sieger erklärt. Trotz eines weiteren knappen Kampfes gegen den Kubaner Andrés Molina im Viertelfinale erreichte Seales das Finale. Dort traf er auf Angel Angelow aus Bulgarien. Der Kampf um die Goldmedaille war ein Lehrbuchkampf. So zeigte der Bulgare einen aufrechten und der Technik nach osteuropäischen Stil und Seales einen lockeren und aggressiveren Stil. Bereits in der ersten Runde kam es zur Entscheidung, als Seales den Bulgaren zu Boden schlug. Seals war damit der einzige Olympiasieger der amerikanischen Boxmannschaft bei den Spielen 1972, obwohl diese im Vorfeld als die Beste galt, die seit 1952 bei Olympischen Spielen angetreten ist.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Halbweltergewicht